Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1982-1983 a vu la victoire du FC La Chaux-de-Fonds.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les trois derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Chiasso sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Red Star Zurich, le FC Martigny-Sports et le SC Zoug rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Bulle et le FC Winterthur sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Berne, le FC Ibach et le FC Rüti Zurich sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1982-1983 D2
Championnat Suisse Football 1982-1983 D2
Suisse D2
Suisse D2